Lua har flere betydninger:
 Lua (kampsport)
 Lua (programmeringssprog)
 Last universal ancestor, Sidste fælles forfader – hypotetisk fælles biologisk forfader for alle celler.